Имурис има више значења:

 Општина Имурис (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Имурис (Имурис, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику